Western Canal ist der Name folgender Kanäle in den Vereinigten Staaten:

 Western Canal (Arizona) im Maricopa County, Arizona
 Western Canal (Kalifornien) im Butte County, Kalifornien
 Western Canal (Nebraska) im Keith County, Nebraska
 Western Canal (Utah) im Weber County, Utah